Тијера Бендита има више значења:

 Тијера Бендита (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера Бендита (Сан Салвадор ел Верде), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику